Heure-en-Famenne, een plaats en voormalige gemeente in de Belgische gemeente Somme-Leuze
 Heure (Berkelland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Berkelland
 Eau d'Heure, een riviertje in België